Scrabble steht für:

 Scrabble, ein Brettspiel
 Scrabble (Virginia), gemeindefreier Ort im Rappahannock County
 Scrabble (West Virginia), Ort im Berkeley County